Мухика (, ) — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Мухика Гальо, Мигель (1910—2001) — перуанский бизнесмен и государственный деятель.
 Мухика, Карлос (1930—1974) — аргентинский католический священник, педагог и общественный деятель.
 Мухика Лаинес, Мануэль (1910—1984) — аргентинский писатель, журналист, переводчик.
 Мухика Кордано, Хосе Альберто (род. 1935) — уругвайский политик, президент Уругвая (2010—2015).
 Мухика, Франсиско Хосе (1884—1954) — мексиканский политик.
 Мухика, Хосе (род. 1935) — уругвайский политик.
 Мухика, Хуан Мартин (1943—2016) — уругвайский футболист и тренер, чемпион Южной Америки 1967 года.
 Мухика Эганья, Робустиана (1888—1981) — баскская писательница и общественный деятель.
 Мухика, Эдвард (род. 1984) — венесуэльский бейсболист.
 Мухика, Эктор (1927—2002) — венесуэльский общественный и политический деятель, журналист и писатель, коммунист.

Топоним 
 Мухика — муниципалитет в провинции Бискайя, Испания.